Rosario Anzola (Barquisimeto, 7 de marzo de 1950) es una escritora, poeta e investigadora venezolana, especialista en Literatura infantil, autora y compositora de música para niños y niñas.

Biografía 
Hija de Enio Anzola Jiménez (Abogado) y de Alicia Delgado Mogollón Rosario Anzola estudió primaria y secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción de las Hermanas del San José de Tarbes, en Barquisimeto, edo Lara, Venezuela. Cursó la carrera de Castellano y Literatura en el Instituto Universitario Pedagógico de Barquisimeto donde siguió estudios de la Maestría en Docencia Universitaria. En 1983 bautizó su ópera prima con el nombre de “Siete cuentos en voz baja”. Su bestseller “El niño que soy” publicado en 1989, ha vendido más de 25.000 copias en Venezuela y tiene su versión en inglés, italiano y francés.

Trayectoria profesional 
Ha publicado más de treinta libros sobre narrativa, poesía e investigación de tradiciones y técnicas ancestrales. Ha ejercido la docencia en todos los niveles de la educación y ha sido facilitadora en Talleres de Autoconocimiento y Creatividad para niños, padres y maestros. Se ha desempeñado también como promotora cultural y como asesora corporativa de organización, mercadeo y publicidad en varias empresas privadas y en organizaciones de desarrollo social. Varios de sus libros están traducidos a otros idiomas y ha sido galardonada con el reconocimiento del IBBY (International Board on Books for Young People) en su Lista de Honor 2014. 

Discográficamente ha editado tres discos con sus canciones infantiles: Rosario Anzola canta cosas de los niños, 1987, Canciones para jugar, 1989 y Dormite mi niño, 1990. Producciones de Musicarte, Venezuela

Publicaciones 
•	Siete cuentos en voz baja. Fondo Editorial Lara, Barquisimeto, 1983.

•	Monólogo de un árbol solitario. Editorial Arte, Caracas,1983 

•	 Barcos para la lluvia (Poesía) Fundación Cultural Barinas, Venezuela, 1984 

•	Los yabos ardidos (Poesía) Edición especial, 1985 

•	Barro, manos y tierra de Lara, (Investigación) Ernesto Armitano Editores, 1988                                         

•	De Teodora Torrealba a Miguel Ángel Peraza (Investigación) Armitano Editores, Caracas, 1989

•	El niño de las calas. Editorial Arte, Caracas, 1991

•	De aromas (Poesía) Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1992 

•	El niño que soy. Fondo Editorial Orlando Araujo, 4 ed, 1989-94, Edición Bilingüe (español-inglés): Taller de Ediciones Rayuela, Caracas, 1998 

•	Con la madre Pilar (Biografía) Artis, C.A. Caracas, 1993

•	Carlota (Novela para niños) Taller de Ediciones Rayuela, Caracas, 1997

•	Chirriquiticos. Taller de Ediciones Rayuela, Caracas, 1998

•	Romance del nacimiento. Venegráfica, Venezuela, 1988. 2da. ed. 1998 

•	El son del ratón y otras canciones. Monte Ávila Editores, Caracas, 1993. 2da y 3ra. ed. 1996-98.                   

•	 El Apagón. Consejo de Publicaciones de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Edo. Lara, 1998 

•	Los cuentos de Andrés Eloy (Editorial Ex Libris, Caracas, 2001

•	Canto a los niños del tercer milenio (Fundarte, Caracas, 2001

•	¡Encontré una moneda! Pubicaciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, 1991. 2da ed. 2000 

•	Un mundo con acceso para todos (Investigación) Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis. Small Grants Program. Banco Mundial. Caracas, 2002

•	Aguas ardientes (Investigación) Publicaciones Fundación Polar. Caracas,  2003)

•	Por los lados del Banco Central. Publicaciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, 2003

•	La Casa de la moneda en Venezuela. Publicaciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, 2004

•	Coctel de frutas. Ediciones Usiaqure, Caracas, 2004

•	Noninoni. Alfaguara Infantil. Editorial Santillana, Caracas, 2006

•	Dos Cuentos para la libertad. Grupo Editorial Norma, 2001, Caracas, 2008

•	Palabras y música. Para niños de 0 a 100 años. Editorial Santillana, Alfaguara Infantil, Caracas, 2010

•	Mi vida y mi legado (Biografía de Carlos Daniel Cárdenas Lares) Fondo Editorial Cárdenas Lares, Caracas, 2010

•	San Nicolás de Bari y los cuentos para los niños. Kalathos Ediciones, S.L. Gráficos 82, S.L. Madrid, 2020

•	Nadine, (Biografía) Kalathos Ediciones, S.L. Gráficos 82, S.L. Madrid, 2021

Distinciones 
 Premio Poesía Centenario  “Rómulo Gallegos”. Fundación Cultural Barinas, Venezuela, 1984, con el libro de poesía: Barcos para la lluvia.
 Orden Ciudad de Caracas, 2006. Alcaldía Libertador. Caracas, Venezuela.
 Orden “Pálmenes Yarza”. 2006. Círculo de Escritores de Venezuela
 Medalla “Lucila Palacios”, 2013. Círculo de Escritores de Venezuela
 Lista de Honor del IBBY 2014 (International Board on Books for Young People).

Referencias 
Rosario Anzola: Una niña escritora. Diario El impulso, Barquisimeto, 5 marzo, 2017
https://www.elimpulso.com/2017/03/05/revistagala-rosario-anzola-una-nina-escritora/

Memoria para desmemoria – Rosario Anzola. Por CMR. Julio 6, 2017
https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/memoria-desmemoria-rosario-anzola/

Rosario Anzola: Los niños son mis grandes maestros, Por CC Carmona. Diario El Impulso, Barquisimeto, 16 julio, 2017 
https://www.elimpulso.com/2017/07/16/rosario-anzola-los-ninos-son-mis-grandes-maestros/

Entrevista Dominical Rosario Anzola: No se pueden satanizar las redes sociales. Por Pacífico Sánchez. Diario El Impulso, Barquisimeto, 29 enero, 2023
https://www.elimpulso.com/2023/01/29/entrevistadominical-rosario-anzola-no-se-pueden-satanizar-las-redes-sociales-29ene/

Bibliografía 

 El legado de Teodora Torrealba. Por Rosario Anzola. Revista Bigott Patrimonio-Tradiciones-Cultura Popular. N° 61. May-jun-jul-ago, 2002
 El cuento breve en Venezuela. Antología (1970-2004). Compilador: Manuel Viso Rodríguez. Editorial ACTUM. Caracas, Venezuela, 2005
 Larousse Caligrafía 5. Serie Cocuyo. Ediciones Larousse de Venezuela, S.A. Caracas, Venezuela, 2006.
 8vo. Encuentro Internacional de Escritoras. Ponencias. Asociación de Escritores de Mérida. Fondo Ramón Palomares, Mérida, Venezuela, 2008.
 Historia de la Literatura Infantil en América Latina. Peña Muñoz, Manuel. Fundación SM, Madrid, España, 2009.
 La vuelta al género en 40 autores. Compiladora: Mar de los Ríos. Editora Isabel de Los Ríos. Caracas, Venezuela, 2010.
 Gran diccionario de autores latinoamericanos de Literatura Infantil y Juvenil. Coordinación: Jaime García Padrino. Fundación SM, Madrid, España, 2010

Enlaces externos 
 http://www.rosarioanzola.com

Escritoras de Venezuela
Investigadores de Venezuela
Compositoras de Venezuela
Poetisas de Venezuela